Ке́нни То́мсон (; ) — новозеландский кёрлингист.

Участник , нескольких  (лучший результат — серебряная медаль в ) и . Чемпион Новой Зеландии среди мужчин () и среди смешанных команд ().

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (, , , , ), бронза (, , ).
 : золото ().
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте New Zealand Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу